Vinyals est un patronyme porté notamment par :

 Francesc Vinyals (1897-1951), footballeur espagnol ;
 , (1790-1838), compositeur, chef de chœur et organiste catalan ;
 Jordi Vinyals (1963-), footballeur espagnol reconverti en entraîneur ;
  (1875-1940), publiciste et essayiste espagnol ;
 , chercheur espagnol ;
 Ramon d'Abadal i de Vinyals (1888-1970), écrivain, homme politique et historien espagnol.